Пластичність (фізика) — здатність матеріалу незворотно змінювати свою форму й розміри при деформації. 
 Пластичність гірських порід — властивість гірських порід змінювати свою форму (деформуватися) без мікроскопічних порушень зв’язності (суцільності) під дією механічного навантаження.
 Пластичність глинистих порід — властивість при змішуванні з водою створювати тісто, яке під впливом зовнішніх дій може набувати будь-якої необхідної форми.
 Екологічна пластичність — здатність організму переносити несприятливий вплив того або іншого фактора середовища.
 Фенотипна пластичність — модифікаційна мінливість, зміни у фенотипі організму, що у більшості випадків мають пристосувальний характер та утворюються внаслідок взаємодії генотипу із навколишнім середовищем.
 Пластичність (психологія) — швидке пристосування до обставин, що змінюються. 
 Нейропластичність — пластичність мозку, термін яким описуються зміни в синапсах та нервових ланцюгах які проявляються у відповідь на зміни поведінки, середовища та нервових процесів, а також зміни в результаті ушкодження тіла. 
 Дендритна пластичність — характерний для ЦНС фундаментальний механізм, що лежить в основі синаптичної потенціації і є ключовим для формування пам'яті, навчання та когнітивних здібностей, для нормального функціонування мозку.
 Синаптична пластичність — можливість зміни чутливості синапсу у відповідь на активацію постсинаптичних рецепторів. 
 Пластичність (мистецтво) — художня виразність об'ємних форм у скульптурі, архітектурі, чи зображенні на площині.
 Пластичність (хореографія) — гармонійна узгодженість руху і поз у танці, плавність, витонченість рухів.
 Пластичність (спорт) — гнучкість людського тіла, краса, злагодженість рухів, що є дуже важливими в окремих видах спорту (художня гімнастика, фігурне катання тощо).

Близькі за змістом поняття:
 Ковкість — технологічна властивість матеріалів, що характеризує їх здатність до обробки деформуванням: куванням, вальцюванням, штампуванням без руйнування.